Mbule peut désigner :
 le mbule, une langue bantoïde méridionale du Cameroun,
 Mbule, une localité du Cameroun